Ruckdäschel, Ruckdeschel, Rucktäschel, Ruckteschel; sowie Rockteschel ist ein deutscher Familienname und stammt aus der Übernahme der Berufsbezeichnung für den Handwerksburschen auf Wanderschaft. Der Name hat seinen Ursprung im Fränkischen, wo er dementsprechend gehäuft vorkommt.
Ruckdeschel ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ruckdeschel (1864–1942), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Walter Ruckdeschel (* 1937), deutscher Archäologe, Umweltwissenschaftler und Entomologe
 Willi Ruckdeschel (1900–1974), deutscher NS-Politiker und SA-Funktionär

Siehe auch:
 Ruckdäschel
 Rucktäschel
 Ruckteschell